

Мартелл — місто, штат Вісконсин
 Мартелл — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Мартел